Coxton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coxton (Indiana)
 Coxton (Kentucky)